Dieser Artikel dient der Darstellung wichtiger Namen und Zahlen, welche die Fußballabteilung der Stuttgarter Kickers betreffen und nur in Listenform dargestellt werden können. An wichtigen Stellen wird vom Hauptartikel auf einzelne Abschnitte der Datensammlung verlinkt.

Erfolge

National 
 Deutscher Vizemeister (1): 1907/08
 Deutscher akademischer Meister (1): 1913/14
 Meister 2. Bundesliga (1): 1987/88
 Unterlegener DFB-Pokal-Finalist (1): 1986/87

Regional 
 Württembergischer Meister (29): 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1916/17, 1917/18, 1921/22, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1928/29, 1933/34, 1936/37, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44, 2018/19
 Süddeutscher Meister (3): 1907/08, 1912/13, 1916/17
 Süddeutscher Pokalsieger (1): 1931/32
 Meister 2. Oberliga Süd (2): 1950/51, 1958/59
 Meister Regionalliga Süd (2): 1995/96, 2011/12
 Württembergischer Pokalsieger (4): 1946/47, 2004/05, 2005/06, 2021/22

International 
 Intertoto-Cup Sieger (1): 1981

Wichtige Spiele der Vereinsgeschichte

Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1908

DFB-Pokalendspiel 1987

Erstes Bundesligaspiel

Entscheidungsspiel um die Bundesliga-Relegation

Bundesligasieg beim FC Bayern München

DFB-Pokal Halbfinale 2000

Platzierungen

Rekorde 
 Höchster Heimsieg 14:0 gegen Straßburger FV (Südkreis A-Klasse, 12. Februar 1911)
 Höchste Heimniederlage: 0:9 gegen Karlsruher FV (Endrunde Süddeutsche Meisterschaft, 18. November 1900)
 Höchster Auswärtssieg: 11:0 gegen FC Mülhausen 93 (Südkreis A-Klasse, 20. September 1908)
 Höchste Auswärtsniederlage: 0:7 gegen Karlsruher FV (Endrunde Süddeutsche Meisterschaft 30. November 1902)
 Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga: Platz 45, 77 Punkte (Stand 06/2019)
 Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga: Platz 6, 1264 Punkte (Stand 06/2019)
 Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga: Platz 22, 228 Punkte (Stand 06/2019)
 Die meisten Ligaspiele:
 Herbert Dienelt (403)
 Rolf Steeb (351)
 Ralf Vollmer (337)
 Horst Schairer (335)
 Eckhard Müller (332)
 Die meisten Ligatore:
 Siegfried Kronenbitter (135)
 Helmut Fürther (113)
 Ralf Vollmer (70)
 Erich Dreher (66)
 Uwe Dreher (66)
 Meiste Zuschauer: 63.000 am 7. Mai 1939 gegen Rapid Wien (Endrunde um die deutsche Meisterschaft)
 Wenigste Zuschauer: 644 am 12. Juni 1966 gegen den FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Süd)

Personen

Vereinsvorsitzende

Trainer

Spieler

Spieler mit mindestens 100 Ligaeinsätzen

Rückennummern 

Mit der Saison 1995/96 wurden in der Bundesliga fixe Rückennummern eingeführt. Gelistet sind hier Spieler der Stuttgarter Kickers seit der Saison 1996/97. Kursiv gesetzt sind die Nummern der Spieler, die in der jeweiligen Saison keinen Pflichtspiel-Einsatz für die Kickers absolviert haben.

Deutsche A-Nationalspieler 
Folgende Spieler haben während ihrer Zeit bei den Kickers, Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft absolviert:

Musik 
 Die Musik für das Vereinslied der Stuttgarter Kickers schrieb Erwin Lehn, den Text sein Freund Joachim Fuchsberger.

Stuttgart, Kickers
Stuttgarter Kickers